Liga a V-a este a doua competiție fotbalistică din județul Ilfov organizată de AJF Ilfov. Competiția este formată din o serie cu 8 echipe.

Sezonul 2012-2013

Vezi și

Liga a V-a